Kuhn a Kühn je příjmení různých osob. Jedná se o původně německé příjmení s významem "smělý". Další variantou je příjmení Kühnl.

Kuhn
 Elvira Kuhn (1895–1974) – českoněmecká politička
 Josef Kuhn (1911–1984) – český varhaník
 Richard Kuhn (1900–1967) – německý chemik
 Steve Kuhn (* 1938) – americký klavírista
 Thomas Samuel Kuhn (1922–1996) – americký historik vědy
 Wenzel Kuhn (1854–1933) – rakouský politik

Kühn
 Detlef Kühn (* 1959) – německý zápasník
 Dieter Kühn (* 1956) - německý fotbalista
 Heinrich Kühn (1866–1944) - rakouský fotograf
 Jan Kühn (1891–1959) – český sbormistr
 Joachim Kühn (* 1944) – německý jazzový klavírista
 Karl Friedrich Kühn (1884–1945) – českoněmecký historik umění
 Luděk Kühn (* 1953) – český fotbalista
 Max Kühn (1877–1944) – liberecký architekt
 Pavel Kühn (1938-2003) - český sbormistr (Kühnův smíšený sbor)
 René Kühn (* 1970) – český podnikatel, člen Rady ČT
 Rolf Kühn (1929–2022) – německý jazzový klarinetista a saxofonista
 Zdeněk Kühn (* 1973) – soudce Nejvyššího správního soudu a docent